Откур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Откур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура